EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en form av psykoterapi (psykologisk behandling), så kallad desensibilisering, som används för att behandla PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och Komplext PTSD. I EMDR återberättar patienten händelsen samtidigt som blicken är fäst på terapeutens fingrar som rörs från sida till sida. Ibland används andra metoder för bilateral stimulering, till exempel finger-tapping. Syftet är att växelvis stimulera vänster och höger sida av hjärnan. EMDR utvecklades år 1989 av Francine Shapiro. Dock har det i en metaanalys visats att det inte är någon skillnad i effekt mellan vanlig exponering och EMDR (som består av exponering med ögonrörelser).

Verksam mekanism 
Den bilaterala stimuleringen tros underlätta hjärnans bearbetning av det traumatiska minnet. Forskning inom området har ännu inte klarlagt exakt hur denna process fungerar. Vissa kritiker menar att den verksamma komponenten i EMDR är exponeringen och att den bilaterala stimuleringen har liten eller ingen effekt. Andra menar dock att detta ifrågasättande är obefogat, och även om man ännu inte lyckats beskriva den exakta verkningsmekanismen bakom ögonrörelserna finns det många studier som indikerar att det som är verksamt i EMDR inte enbart är exponeringen utan att ögonrörelserna i sig är en väsentlig komponent i metoden. 

EMDR har visat sig vara en effektiv behandling vid PTSD och Komplex PTSDoch rekommenderas tillsammans med traumafokuserad KBT som psykologisk behandling vid detta tillstånd.

Källor

Vidare läsning
  Andrade, J., Kavanagh, D., & Baddeley, A. (1997). Eye-movements and visual imagery: A working memory approach to the treatment of post-traumatic stress disorder. British Journal of Clinical Psychology, 36, 209-223.
  Barrowcliff, A.L., Gray, N.S., Freeman, T.C.A., & MacCulloch, M.J. (2004). Eye-movements reduce the vividness, emotional valence and electrodermal arousal associated with negative autobiographical memories. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 15, 325-345.
  Barrowcliff, A.L., Gray, N.S., MacCulloch, S., Freeman, T. C.A., & MacCulloch, M.J. (2003). Horizontal rhythmical eye-movements consistently diminish the arousal provoked by auditory stimuli. British Journal of Clinical Psychology, 42, 289-302.
  Bossini L. Fagiolini, A. & Castrogiovanni, P. (2007). Neuroanatomical changes after EMDR in Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 19, 457-458.
  Christman, S. D., Garvey, K. J., Propper, R. E., & Phaneuf, K. A. (2003). Bilateral eye movements enhance the retrieval of episodic memories. Neuropsychology. 17, 221-229. 
  Elofsson, U.O.E., von Scheele, B., Theorell, T., & Sondergaard, H.P. (2008). Physiological correlates of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Anxiety Disorders, 22, 622-634.
  Gunter, R.W. & Bodner, G.E. (2008). How eye movements affect unpleasant memories: Support for a working-memory account. Behaviour Research and Therapy 46, 913– 931.
  Kavanagh, D. J., Freese, S., Andrade, J., & May, J. (2001). Effects of visuospatial tasks on desensitization to emotive memories. British Journal of Clinical Psychology, 40, 267-280.
  Kowal, J. A. (2005). QEEG analysis of treating PTSD and bulimia nervosa using EMDR. Journal of Neurotherapy, 9(Part 4), 114-115.
  Kuiken, D., Bears, M., Miall, D., & Smith, L. (2001-2002). Eye movement desensitization reprocessing facilitates attentional orienting. Imagination, Cognition and Personality, 21, (1), 3-20.
  Lamprecht, F., Kohnke, C., Lempa, W., Sack, M., Matzke, M., & Munte, T. (2004). Event-related potentials and EMDR treatment of post-traumatic stress disorder. Neuroscience Research, 49, 267-272.
  Lansing, K., Amen, D.G., Hanks, C. & Rudy, L. (2005). High resolution brain SPECT imaging and EMDR in police officers with PTSD. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17, 526-532.
  Lee, C.W., & Drummond, P.D. (2008). Effects of eye movement versus therapist instructions on the processing of distressing memories. Journal of Anxiety Disorders, 22, 801-808.
  Lee, C.W., Taylor, G., & Drummond, P.D. (2006) The active ingredient in EMDR: Is it traditional exposure or dual focus of attention? Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 97-107.
  Levin, P., Lazrove, S., & van der Kolk, B. A. (1999). What psychological testing and neuroimaging tell us about the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) by eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Journal of Anxiety Disorders, 13, 159-172.
  MacCulloch, M. J., & Feldman, P. (1996). Eye movement desensitization treatment utilizes the positive visceral element of the investigatory reflex to inhibit the memories of post-traumatic stress disorder: A theoretical analysis. British Journal of Psychiatry, 169, 571–579.
  Maxfield, L., Melnyk, W.T. & Hayman, C.A. G. (2008). A working memory explanation for the effects of eye movements in EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 247-261.
  Oh, D.-H., & Choi, J. (2004). Changes in the regional cerebral perfusion after Eye Movement Desensitization and Reprocessing: A SPECT study of two cases. Journal of EMDR Practice and Research, 1, 24-30.
  Pagani, M. et al. (2007). Effects of EMDR psychotherapy on 99mTc-HMPAO distribution in occupation-related post-traumatic stress disorder. Nuclear Medicine Communications, 28, 757–765.
  Parker, A., Buckley, S. & Dagnall, N. (2009). Reduced misinformation effects following saccadic bilateral eye movements. Brain and Cognition, 69, 89-97.
  Propper, R., Pierce, J.P., Geisler, M.W., Christman, S.D., & Bellorado, N. (2007).  Effect of bilateral eye movements on frontal interhemispheric gamma EEG coherence: Implications for EMDR therapy. Journal of Nervous and Mental Disease, 195, 785-788.
  Richardson, R., Williams, S.R., Hepenstall, S., Sgregory, L., McKie, & Corrigan, F. (2009). A single-case fMRI study EMDR treatment of a patient with posttraumatic stress disorder. Journal of EMDR Practice and Research, 3, 10-23.
  Rogers, S., & Silver, S. M. (2002). Is EMDR an exposure therapy? A review of trauma protocols. Journal of Clinical Psychology, 58, 43-59.
  Rogers, S., Silver, S., Goss, J., Obenchain, J., Willis, A., & Whitney, R. (1999). A single session, controlled group study of flooding and eye movement desensitization and reprocessing in treating posttraumatic stress disorder among Vietnam war veterans: Preliminary data. Journal of Anxiety Disorders, 13, 119–130.
  Rothbaum, B.O., Astin, M.C., & Marsteller, F. (2005). Prolonged exposure versus eye movement desensitization (EMDR) for PTSD rape victims. Journal of Traumatic Stress, 18, 607-616. 
  Sack, M., Hofmann, A., Wizelman, L., & Lempa, W. (2008). Psychophysiological changes during EMDR and treatment outcome. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 239-246.
  Sack, M., Lempa, W., & Lemprecht, W. (2007). Assessment of psychophysiological stress reactions during a traumatic reminder in patients treated with EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 1, 15-23.
  Sack, M., Lempa, W. Steinmetz, A., Lamprecht, & Hofmann, A. (2008). Alterations in autonomic tone during trauma exposure using eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) - results of a preliminary investigation. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1264-1271.
  Sack, M., Nickel, L., Lempa, W., & Lamprecht, F. (2003) Psychophysiological regulation in patients suffering from PTSD: Changes after EMDR treatment. Journal of Psychotraumatology and Psychological Medicine, 1, 47 -57.
  Servan-Schreiber, D., Schooler, J., Dew, M.A., Carter, C., & Bartone, P. (2006). EMDR for PTSD: A pilot blinded, randomized study of stimulation type. Psychotherapy and Psychosomatics. 75, 290-297.
  Sharpley, C. F. Montgomery, I. M., & Scalzo, L. A. (1996). Comparative efficacy of EMDR and alternative procedures in reducing the vividness of mental images. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 25, 37-42.
  Stickgold, R. (2002). EMDR: A putative neurobiological mechanism of action. Journal of Clinical Psychology, 58, 61-75.
  Stickgold, R. (2008).  Sleep-dependent memory processing and EMDR action. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 289-299.
  Suzuki, A., et al. (2004). Memory reconsolidation and extinction have distinct temporal and biochemical signatures. Journal of Neuroscience, 24, 4787– 4795.
 Van den Hout, M., Muris, P., Salemink, E., & Kindt, M. (2001). Autobiographical memories become less vivid and emotional after eye movements. British Journal of Clinical Psychology, 40, 121-130.
 van der Kolk, B., Burbridge, J., & Suzuki, J. (1997). The psychobiology of traumatic memory: Clinical implications of neuroimaging studies. Annals of the New York Academy of Sciences, 821, 99-113.
  Wilson, D., Silver, S. M., Covi, W., & Foster, S. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing: Effectiveness and autonomic correlates. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 27, 219–229.

Externa länkar 
 Föreningen EMDR Sverige

Psykoterapi